Horvátország
Prugovac falu Kloštar Podravski községben, Kapronca-Körös megyében

 Szerbia
Prugovac falu Aleksinac községben, a Nišavai körzetben